Гилберт (Жильбер) Бассет ( — имя ряда представителей рода Бассетов: Жильбер (Гилберт) Бассет (ум. до 1154), предполагаемый родоначальник ветви Бассетов из Хидингтона и Уоллингфорда.
 Гилберт Бассет (I) (ум. ок. 1205), владелец Уоллингфорда, старший сын юстициария Томаса Бассета I из Уоллингфорда.
 Гилберт Бассет (II) (ум. 31 июля 1241), феодальный барон Уикомба с 1231, сын Алана Бассета из Уикомба.
 Гилберт Бассет, монах, архидьякон Тотнеса в 1206 году.
 Гилберт Бассет (ум. после 1166), владелец части поместья Уоллингфорд в Беркшире.